Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2009 odbyły się 16 i 17 stycznia 2009 w szwajcarskim Sankt Moritz. Była to 15. edycja mistrzostw. W zawodach wzięło udział 28 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni 

2009 w skeletonie
Mistrzostwa Europy w skeletonie